La temporada de ciclones del Hemisferio Sur de 2003-2004 se compone de tres diferentes cuencas y de sus respectivas temporadas, y son:

 Temporada de ciclones en el suroeste del océano Índico de 2003–2004 al oeste del 90°E.
 Temporada de ciclones en la región australiana de 2003–2004 entre el 90°E y el 160°E. 
 Temporada de ciclones en el Pacífico Sur de 2003–2004 al este de 160°E.

2003